Beech Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Beech Street Historic District (Helena, Arkansas), NRHP-ID: 86003314
 Beech Street Historic District (Texarkana, Arkansas), NRHP-ID: 09001254